IIC steht für:
 International Review of Intellectual Property and Competition Law, eine juristische Fachzeitschrift
 I²C, ein serieller Datenbus
 römische Zahlzeichen für 98 (alternativ zur Langform XCVIII)

Abkürzung